

Geografia

Regno Unito
Tipton – località della regione delle Midlands Occidentali

Stati Uniti
Tipton – comune della California
Tipton – comune dell'Indiana
Tipton – comune dell'Iowa
Tipton – comune del Kansas
Tipton – comune del Michigan
Tipton – comune del Missouri
Tipton – comune dell'Oklahoma
Tipton – comune della Pennsylvania
Tiptonville – comune del Tennessee

Persone 
Billy Tipton – jazzista statunitense
Glenn Tipton – chitarrista inglese
Jennifer Tipton – designer statunitense
John Tipton – politico statunitense
Joe Tipton – giocatore di baseball statunitense
Kay Tipton – matematico statunitense
Lio Tipton – attore e modello statunitense
Scott Tipton – politico statunitense
Thomas Tipton – politico statunitense

Altro 
Tipton Harriers – club atletico inglese della cittadina di Tipton

Pagine correlate
 Contea di Tipton